Faverolles est une commune française située dans le département d'Eure-et-Loir en région Centre-Val de Loire.

Elle est fameuse pour sa race de poule, la faverolles française, connue aussi bien en France qu'à l'étranger.

Les habitants de Faverolles sont les Faverollais.

Géographie

Situation

Communes, département et région limitrophes 
La commune est limitrophe du département des Yvelines et de la région Île-de-France.

Lieux-dits et écarts 
 Le Mesnil Condy

Transports et communications

Bus 
La commune est desservie par les lignes 20 et 89 de la société de transport Transdev Rambouillet.

Climat 
Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique dégradé des plaines du Centre et du Nord », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique altéré » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs.

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent aux données mensuelles sur la normale 1971-2000. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat complétée par des études régionales prévoit en effet que la  température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Bu_sapc », sur la commune de Bû, mise en service en 1996 et qui se trouve à  à vol d'oiseau, où la température moyenne annuelle est de  et la hauteur de précipitations de  pour la période 1981-2010.
Sur la station météorologique historique la plus proche, « Chartres », sur la commune de Champhol, mise en service en 1923 et à , la température moyenne annuelle évolue de  pour la période 1971-2000 à  pour 1981-2010, puis à  pour 1991-2020.

Urbanisme

Typologie 
Faverolles est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee.

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Paris, dont elle est une commune de la couronne. Cette aire regroupe .

Occupation des sols 

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (69,3 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (72 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : 
terres arables (64,1 %), forêts (23,9 %), zones urbanisées (6,8 %), zones agricoles hétérogènes (5,2 %).

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui).

Risques majeurs 
Le territoire de la commune de Faverolles est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondationset séisme (sismicité très faible). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle.

Risques naturels 
Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau et par ruissellement et coulée de boue, notamment La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1999 et 2018.

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 43 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (52,8 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les  dénombrés sur la commune en 2019, 149 sont en en aléa moyen ou fort, soit 37 %, à comparer aux 70 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM.

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par des mouvements de terrain en 1999.

Risques technologiques 
Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est en effet susceptible d’avoir des effets graves au bâti ou aux personnes jusqu’à , selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence.

Toponymie 
Le nom de la localité est attesté sous les formes Faberolae en 778 et Faverolas en 864.

Du bas latin fabarolae, dérivé du latin faba ("fève"), donc « champ où l'on cultive des fèves ». Les favières sont des champs de fèves, essentielles dans la nourriture du paysan<ref>{{Ouvrage|auteur1=Marianne Mulon|titre=Noms de lieux d’Île-de-France|lieu=Paris|éditeur=Bonneton|année=1997|isbn= 2862532207}}.</ref>.

 Histoire 

 Politique et administration 
 Liste des maires 

 Politique environnementale 

 Population et société 
 Démographie 

 Enseignement 

 Manifestations culturelles et festivités 

 Économie 
 Aviculture 
 Une race de poule d'origine locale, la faverolles française, porte le nom de la commune.

 Culture locale et patrimoine 
 Lieux et monuments 
 Église Saint-Rémy 

.
 Épitaphes 
« Icy gist Mgr Symon de Prémon, chevalier, qui trespassa l’an 1333. Priez pour luy. »
« Icy gist Mme Jeanne de Maintenon, femme de Mgr Symon de Prémont, qui trespassa l’an 1316. »
« Cy gist Michel de Graffon, chevalier, seigneur de Thuillay, Mathonvilliers et Faverolles en partie, qui trespassa le dernier , et dame Jacqueline de Havart, sa femme, qui trespassa le . Priez Dieu pour eux. »

 Tableau 
La Pentecôte. La Charité de Saint Martin. Vers 1470.
Donateur : Martin, dit Pillavoine, seigneur de Trie, dont les armoiries sont peintes : d’or à la bande d’azur.
Support bois. Peinture à l’huile.
Hauteur : 188 cm. Largeur : 80 cm.
Provient de l’église des Pinthières.
Restauré en 1963 par Malesset.

Le tableau est classé en tant qu'objet monument historique par arrêté du .

 Vitraux 
 Façade sud 
Verrière n° 6 : XVIe s. XIXe s.
Composition. 3 lancettes trilobées ; tympan à 5 ajours. Hauteur : 3 m. ; largeur : 2,40 m.
Lancettes. Grisaille XIXe s.
Têtes de lancettes. À droite : fragment de paysage, XVIe s. Au centre : saint Nicolas, début XVIe s. Fragment d’inscription ; bordure avec des vases peints en grisaille et jaune d’argent. À gauche : fragment de paysage, avec une tour, ange tenant un calice, XVIe s.
Tympan. Vierge à l’Enfant, entre 2 anges, XIXe s.

 Chœur 
Verrière n° 1 : Charité de saint Martin. XIXe s. Œuvre de l’atelier Hucher, du Mans.
Verrière n° 2 : Baptême de Clovis. XIXe s. Œuvre de l’atelier Hucher, du Mans.

 Clocher 
Cloche de 1730 en bronze. Fonte.

La cloche est classée en tant qu'objet monument historique par arrêté du .

 Personnalités liées à la commune 
 Julien Green (1900-1998), écrivain. Pendant de nombreuses années, il est allé en villégiature à Faverolles, dans l'ancien presbytère. En 1971, à l'occasion de son élection à l'Académie française, le conseil municipal le fait, à l'unanimité, citoyen d'honneur de la commune.
 André Hornez (1905-1989), parolier de C'est si bon, Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?, Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine, Tiens, tiens, tiens, Avec son tralala, Je suis swing, a vécu au Mesnil-Condit jusqu'à sa mort et y est enterré.
 François Nourissier (1927-2011), écrivain, fut propriétaire du presbytère de Faverolles. Il apprit que Victor Hugo, sur la route de l'exil vers Guernesey, s'y était arrêté quelques jours. Lors de ce court séjour, le curé du lieu lui avait raconté une histoire authentique qui fournirait les éléments des personnages de Jean Valjean et de l'évêque de Digne, monseigneur Meyriel, ainsi que l'épisode fameux des chandeliers. Plus tard, la maison fut revendue à Julien Green.
 Steven Spielberg (né en 1946) a tourné en 2005 quelques scènes de son film Munich'' dans une propriété privée située dans la commune, ainsi que dans une des fermes du Mesnil-Condit, hameau situé à une centaine de mètres de Faverolles.
Albert Uderzo (1927-2020) est enterré dans le cimetière de Faverolles.

Héraldique

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste illustrée des monuments historiques d'Eure-et-Loir 
 Liste de films tournés dans le département d'Eure-et-Loir
 Liste des communes d'Eure-et-Loir

Liens externes 

  Faverolles sur le site de l'ancienne communauté de communes des Quatre Vallées
 Faverolles sur le site de l'Institut géographique national

Notes et références

Notes et cartes

Notes

Cartes

Références 

Commune en Eure-et-Loir
Commune dans l'arrondissement de Dreux
Aire urbaine de Paris